

Мар'їнське сільське поселення — сільське поселення, Комарицький район, Бєлгородська область
 Мар'їнське сільське поселення — сільське поселення, Юринський район, Марій Ел